

Geografia

Bresle (Somme)
Rio Bresle